Carinisphindus är ett släkte av skalbaggar. Carinisphindus ingår i familjen slemsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemsvampbaggar
Carinisphindus